Масагутов или Масагудов — татарская и башкирская фамилия, образована от имени Масагут (Масгут, Масагуд, Масгуд). Встречается ошибочное написание Массагутов.

Известные носители:

 Масагутов, Рим Хакимович (род. 1946)— инженер-геолог, член-корреспондент АН Республики Башкортостан.
 Масагутов, Хабибрахман Ахметситдикович (1862—1921) — общественный и религиозный деятель.
 Масагудов, Минахан Масгутович (1895—1945) — кавалер 3-х орденов Славы.